Come Clarity () — восьмой студийный альбом метал-группы In Flames, выпущенный 3 февраля 2006 года в Европе на лейбле Nuclear Blast и 7 февраля в США на лейбле Ferret Music.

В процессе создания альбом назывался Crawl Through Knives.

Специальное издание альбома включает бонусный DVD c видео, где группа играет все песни из альбома, за исключением последнего трека. Звуковая дорожка при этом не исполнена «вживую» — это всего лишь студийная запись, наложенная на видео. На DVD также есть фотогалерея с записью альбома Come Clarity.

Песни 
Две первые песни, «Take This Life» и «Leeches» можно прослушать на официальном сайте группы. Композиция «Take This Life» присутствует в игре Guitar Hero III: Legends of Rock.

«Dead End» — четвёртая песня In Flames с присутствием приглашённого женского вокала (другими были «Everlost pt. 2» из Lunar Strain, «Whoracle» из Whoracle и «Metaphor» из Reroute to Remain), в этот раз исполненный шведской поп-певицей Лизой Мисковски.

Список композиций 
Все песни написаны Андерсом Фриденом, Бьорном Гелотте и Еспером Стрёмбладом.

Участники записи 
In Flames
 Андерс Фриден — вокал
 Еспер Стрёмблад — гитара
 Бьорн Гелотте — гитара
 Петер Иверс — бас гитара
 Даниэль Свенссон — ударные

Приглашённые музыканты
 Лиза Мисковски — вокал в песне «Dead End»
 Örjan Örnkloo — клавишные и программирование

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы In Flames